Miejscowości w USA:
 McDonald – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rawlins
 McDonald – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 McDonald – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 McDonald – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 McDonald (ang. McDonald Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 McDonald (ang. McDonald Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 McDonald (ang. McDonald Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McDonald (ang. McDonald County) – w stanie Missouri
Firmy:
 McDonald's Corporation
Osoby o takim nazwisku:
 Bob McDonald
 Joe McDonald
 John McDonald
 Kevin McDonald – strona ujednoznaczniająca
 Michael McDonald – strona ujednoznaczniająca
 Miriam McDonald
 Scott McDonald